Miejscowości w USA:
 Plattekill – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Plattekill – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
Gminy w USA:
 Plattekill (ang. Plattekill Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster